Austria:
 Ybbs – rzeka, dopływ Dunaju
 Ybbs an der Donau – miasto w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk

Osoby:
 Hans Hoffmann-Ybbs – austriacki malarz
 Sebastian Ybbs – niemiecki pisarz

Inne:
 Ybbs-Persenbeug – elektrownia wodna